Rugtvedt ist der Familienname folgender Personen:

 Lisbet Rugtvedt (geb. 1967), norwegische Politikerin
 Unni Rugtvedt (1934–1997), norwegische Opernsängerin (Alt)